Adda puede hacer referencia a:

Río Adda, en Italia.
Afon Adda, en Gales.
Adda (Nigeria), un sitio arqueológico en Nigeria.
Adda bar Ahavah, el nombre de dos rabinos del Talmud.
Adda de Bernicia, rey del reino anglosajón de Bernicia.
Auditorio de la Diputación de Alicante.Amar, después de amar''', telenovela argentina estrenada el 23 de enero de 2017 a través de la cadena Telefe.